Агбо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Агбо, Куами (род. 1977) — тоголезский футболист французского происхождения, который играл на позиции полузащитника.
 Агбо, Патрик (род. 1981) — нигерийский футболист.
 Агбо, Уче (род. 1995) — нигерийский футболист.
 Агбо, Франсис (род. 1958) — французский легкоатлет.
 Агбо, Ханс (род. 1967) — камерунский футболист.
 Аголи Агбо — последний король Дагомеи (1894—1900).